Famille Bouhon, ancienne famille belge ;
 Jean-Jacques Bouhon, directeur de la photographie français.